Рейс 301 может иметь следующие значения:
 Рейс 301 Birgenair
 Рейс 301 Lao Airlines
 Рейс 301 Palair Macedonian Airlines
 Рейс 301 Turkish Airlines
 Рейс 301 Саха Авиа